Trebinje (izvirno ) je mesto v Srbiji, ki upravno spada pod Občino Kuršumlija; slednja pa je del Topliškega upravnega okraja.

Prebivalstvo

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Mesta Topliškega upravnega okraja